Кабрера или Кабрейра (, , ) — река на северо-западе Испании. Длина реки — 63 км, площадь водосборного бассейна — 561 км².

Истоки реки — горное озеро Банья на склонах горы Тревинса. Кабрера протекает по территории одноимённой комарки, впадает в реку Силь (бассейн Миньо).

Основные притоки — реки Бенуса и Сильван.

Примечания 

Бассейн Миньо
Провинция Леон
Реки Кастилии-Леона